Gloriosa steht für:

 Gloriosa (Gattung), die Pflanzengattung Gloriosa aus der Familie der Zeitlosengewächse
 Gloriosa (Glocke), eine Glockenbezeichnung

einzelne Glocken:
 Gloriosa (Erfurter Dom)
 Gloriosa (Frankfurter Dom)